wole (anatomia zwierząt)
 wole (tarczyca)
 wole jajnikowe